Estádio Capitão Cesar Correia je nogometni stadion u gradiću Campu Maioru u Portugalu.

Pušten je u uporabu: ....

Ima dvije natkrivene i dvije otkrivene tribine. Nema kutnih tribina. Ima rasvjetu, tako da se na njemu mogu igrati i noćne utakmice.

Može primiti 8.000 gledatelja.

Na njemu svoje domaće susrete igra nogometni klub Campomaiorense.

Custódio Antunes